Сулев Ниммік (ест. Sulev Nõmmik; 11 січня 1931(19310111), Таллінн — 28 липня 1992, Курессааре) — естонський театральний та кінорежисер, актор, гуморист.
 Ниммік Валло Юханович (19 серпня 1913(19130819), місто Раквере, тепер Естонія — ?) — радянський естонський діяч.